24646 Stober – asteroide della fascia principale
 Stober – nome tedesco del fiume Stobrawa, in Polonia